Долносилезкото войводство () е войводство в Югозападна Полша. Заема площ от 19 946,74 км2. Административен център е град Вроцлав.

География 

Войводството обхваща иторическата област Долна Силезия, както и източната част на Горна Лужица.

История 

Войводството е създадено на 1 януари 1999 г. след сливането на старите войводства Вроцлав, Легница, Валбжих и Йеленя Гора.

Население 

Според данни от полската Централна статистическа служба, към 31 декември 2013 г. населението на войводството възлиза на 2 909 970 души. Гъстотата е 146 души/км2.

Големи и средно големи градове 
Данните за населението са от 1995 г. 

 Вроцлав (642 700);
 Валбжих (139 600);
 Легница (108 000);
 Йеленя Гура (93 500);
 Любин (83 500);
 Глогов (74 200);
 Швидница (64 800);
 Болеславец (44 400);
 Олешница (38 900);
 Джержоньов (38 300);
 Белява (34 600);
 Згожелец (36 800);
 Олава (31 800).
 Клодзко (30 900);
 Нова Руда (27 200);
 Явор (25 600);
 Швебоджице (24 700);
 Любан (24 400);
 Каменна Гора (23 600);
 Полковице (21 600);

Административно деление 
Административно войводството е разделено на 30 окръга(повята), които от своя страна се делят на 169 общини (гмини).

Бележки